

Musica
 Giorgio – album di Johnny Dorelli del 1978
 Giorgio – album di Giorgio Moroder del 1970
 Giorgio – singolo di Lys Assia del 1958

Onomastica
 Giorgio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Aglaé Ernesta Giorgio – cestista brasiliana
 Cinzia Giorgio – scrittrice italiana

Altro
 Piattaforma Alfa Romeo Giorgio – pianale progettato dalla Alfa Romeo nel 2013

Pagine correlate
 Di Giorgio
 San Giorgio